Municipio de Garrison puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Garrison (condado de Crow Wing, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Crow Wing.
 Municipio de Garrison (condado de Christian, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Christian.